Molekulska formula -{C15H11I4NO4}- se može odnositi na:

 Dekstrotiroksin
 Levotiroksin